

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 29 липня — український вчений-енергетик, педагог Маркіян (Атиноген) Цегельський
 4 вересня — польський поет і прозаїк Станіслав Горак, публікувався також під псевдонімом Станіслав Зборович;  1990 в Битомі (Польща)
 16 жовтня — український живописець, архітектор та реставратор Діонізій Шолдра;  там само 1995

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1925 у Тернопільському воєводстві

Примітки

Джерела 
 1925 //

Посилання